Хеккен может означать:

 Хеккен, Сара (род. 1993) — немецкая фигуристка, выступающая в одиночном разряде.
 Хеккен (Хунсрюк) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Хеккен (футбольный клуб) — шведский футбольный клуб из Гётеборга.
 Хеккен (женский футбольный клуб) — женский шведский футбольный клуб из Гётеборга.